Lantana bezeichnet 

 Wandelröschen (Gattung), eine Pflanzengattung
 Lantana (Florida), eine Stadt in Florida
 Lantana (Texas), eine Siedlung in Texas
 Lantana (Theaterstück), ein australisches Theaterstück von Andrew Bovell aus dem Jahr 1996
 Lantana (Film), ein australischer Spielfilm aus dem Jahr 2001, basierend auf dem gleichnamigen Theaterstück
 Lantana (Sängerin) (* 1980), eine spanische Sängerin
 Lantana (Band), eine US-amerikanische Country-Band

Lantana ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Battista Lantana († 1627), italienischer Architekt